Марк Октавий е името на трима древноримски политици:
 Марк Октавий (трибун 133 пр.н.е.) — народен трибун през 133 пр.н.е., опонент на Тиберий Семпроний Гракх;
 Марк Октавий (трибун) – народен трибун в края на II – началото на I век пр.н.е.;
 Марк Октавий (едил 50 пр.н.е.) – внук на предходния.

Октавии